De Tirreno-Adriatico 2004 was de 39ste editie van deze Italiaanse  wielerwedstrijd, die van 10 tot en met 16 maart 2004 werd gehouden. De rittenkoers begon in Sabaudia, telde zeven etappes en een totale afstand van 1.245 kilometer. Van de 160 gestarte renners kwamen er 131 over de eindstreep. Titelverdediger was de Italiaan Filippo Pozzato.

Startlijst

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe
{| width=100%
| width=50% align=left valign=top |

| width=50% align=left valign=top |

|}

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2004
2004